Ла Еминенсија има више значења:

 Ла Еминенсија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еминенсија (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику